Canelones peut désigner :

Toponymes

Canelones : l'un des 19 départements du pays ;
 Canelones : ville et chef-lieu du département de Canelones.

Canelones : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Turén dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme